Махаффи () или Махаффей () — английская фамилия шотландского происхождения.

Известные носители:
 Махаффи, Валери (род. 1953) — американская характерная актриса и продюсер, лауреат премии «Эмми».
 Махаффи, Джон (1839—1919) — англо-ирландский учёный, антиковед и историк, наставник Оскара Уайльда.
 Махаффи, Дэвид (род. 1952) — епископ Православной Церкви в Америке, епископ Ситкинский и Аляскинский.
 Махаффи, Рэнди (род. 1945) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.